Кийгън Филип Алън () е американски актьор, известен с ролята на Тоби Кавана в сериала „Малки сладки лъжкини“. Играе и ролята на едно от „красивите момчета“ на Big Time Rush в епизода „Big Time работни места“.

Филмография

Външни препратки 
 

Американски актьори и актриси
Родени в Калифорния